William Miller peut désigner :
 William Miller (1782-1849), prédicateur américain ;
 William Miller (1796-1882), graveur et aquarelliste écossais ;
 William Hallowes Miller (1801-1880), minéralogiste britannique ;
 William Allen Miller (1817-1870), chimiste anglais ;
 William Miller (1835-1912), homme politique canadien ;
 William H. H. Miller (1840-1917), juriste et homme politique américain ;
 William Miller (1864-1945), historien et journaliste britannique ;
 William Miller (1905-1985), rameur d'aviron américain ;
 William Miller (1912-2008), athlète américain ;
 William Miller (1930-2016), athlète américain ;
 William R. Miller (1947-), professeur émérite américain de psychologie et de psychiatrie ;
  (1978-), acteur et chanteur britannique ;
  (1996-), acteur enfant (2006-2010) et footballeur britannique (depuis 2012-).